Potápka Taczanovského (Podiceps taczanowskii) je endemická potápka jezera Junín ve středozápadním Peru. Její populace je v současnosti odhadována na méně než 250 kusů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Potápkovití
Endemity